Reborn (stripverhaal), sciencefictionstrip
 ReBorn: voormalige artiestennaam van Born Meirlaen, zie Born Crain